Kirchgasse bezeichnet folgende Straßen 

in Deutschland:

 Kirchgasse (Berlin-Neukölln)
 Kirchgasse (Berlin-Tegel)
 Kirchgasse (Wiesbaden)

in der Schweiz:
 Kirchgasse (Aarau)
 Kirchgasse (Zürich)